Artemisia orientalis är ett vetenskapligt växtnamn som har publicerats två gånger:

A. orientalis DC. är en synonym till A. pallens
A. orientalis Willd. är en synonym till A. austriaca

Källor